Louisenstraße steht für:
 Louisenstraße (Bad Homburg), benannt nach Luise Elisabeth von Kurland
 Louisenstraße (Dresden), benannt nach Maria Luisa von Bourbon-Parma
 Louisenstraße (Radebeul), wohl benannt nach Maria Luisa von Bourbon-Parma

Siehe auch:
 Luisenstraße